Osoby o tym nazwisku:
 Florian Kapała – polski żużlowiec
 Szymon Kapała – polski brydżysta
 Zbigniew Kapała – polski historyk